Il y a eu 3 batailles de Belgique au cours de l'Histoire :

 Bataille de Belgique (1914) : lors de la Première Guerre mondiale
 2e bataille de Belgique : lors de la Première Guerre mondiale entre le  et le . 
 Bataille de Belgique (1940) : lors de la Seconde Guerre mondiale

Voir aussi 
 Campagne de Belgique (1815)
 Campagne de Belgique (1831)